Болівар Сімон — лідер боротьби за незалежність іспанських колоній в Південній Америці.

Топонім

Болівар — штат Венесуели
 Болівар — місто у Венесуелі. Частіше вживається правильніша, повна назва «Сьюдад-Болівар»

Болівар — місто, штат Міссурі
 Болівар — місто, штат Нью-Йорк
 Болівар — місто, штат Пенсільванія
 Болівар — місто, штат Теннессі
 Болівар — місто, штат Західна Вірджинія
 Болівар — селище, штат Нью-Йорк
 Болівар — селище, штат Огайо

Болівар (округ) — округ у провінції Буенос-Айрес в центральній Аргентині

Інше
 Болівар — грошова одиниця Венесуели
 Болівар — група нафтових родовищ у Венесуелі
 «Болівар» — болівійський футбольний клуб з Ла-Паса